Песма Евровизије 1960. је било 5. по реду такмичење за најбољу песму Европе и одржано је у Лондону, главном граду Уједињеног Краљевства.

Ово је било први пут да је Песма Евровизије одржана на Британским острвима и на енглеском говорном подручју, а такође је први пут домаћин фестивала био главни град неке државе. Лондон је постао први олимпијски град који је организовао Песму Евровизије.

Тринаест земаља је учествовало: дебитант на овом такмичењу је била Норвешка, док се Луксембург вратио након одсуства 1959. године. Први пут су изведене песме на норвешком и луксембуршком језику.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1960.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1960.